Nyquist è un cognome di origini svedesi e norvegesi che può riferirsi a:

Persone
 Arild Nyquist (1937-2004), romanziere, scrittore e musicista norvegese.
 Harry Nyquist (1889-1976), fisico statunitense di origine svedese.
 Kari Nyquist (1918),  artista, ceramista e designer norvegese.
 Ryan Nyquist (1979), ciclista e motociclista statunitense.

Altro
Criterio di Nyquist
Diagramma di Nyquist
Teorema del campionamento di Nyquist-Shannon
Frequenza di Nyquist
Tasso di Nyquist
Nyquist – linguaggio di programmazione
 6625 Nyquist – asteroide della fascia principale